La nazionale Under-18 di pallavolo femminile del Brasile è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Brasile con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Brasile.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Campionato sudamericano Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Brasile
Pallavolo Under-18